Krook är ett svenskt efternamn, som också kan stavas Krok. Det har använts som soldatnamn men kan också ha annat ursprung. Offentlig statistik för 2014 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive Finland med stavningsvarianterna
 Krook: Sverige 970, Finland 460
 Krok: Sverige 79, Finland 63
Tillsammans blir detta i Sverige 1049 personer och i Finland 523 personer.

Personer med efternamnen Krook eller Krok

 Ansgar Krook (1962–1992), dirigent och sångare (gossopran)
 August Krook (1860–1935), finländsk arkitekt
 Augusta Krook (1853–1941), finländsk lärare
 Axel Krook (1831–1893), publicist, författare och översättare
 Bruno Krook(1883–1954), finländsk industriman
 Caroline Krook (född 1944), biskop i Stockholms stift
 Christina Krook (1742–1806), finländsk skolledare
 Douglas Krook (aktiv på 1920-talet), fotbollsspelare
 Frans Krook (1833–1904). borgmästare
 Hans Krook (1920–2004), biologilärare och populärvetenskaplig författare
 Johan Peter Krok (1791–1868), satirisk författare
 Magnus Krook (född 1968), konstnär
 Malte Krook (född 1949), trubadur och viskompositör
 Margaretha Krook (1925–2001), skådespelare
 Marika Krook (född 1972), finländsk sångerska och skådespelare
 Mauritz Krook (1873–1912), journalist och författare
 Nelly Krook (1803–1889), filantrop
 Nils Krok (1865–1928), skolman, författare och dramatiker
 O.D. Krook (1801–1873), handelsman och mecenat
 Olof Krook (1879–1952), skådespelare
 Oscar Krook (1879–1949), präst och teolog
 Peter Krok (1827–1907),jurist och politiker
 Samuel Krook (1661–1716), matematiker
 Stefan Krook, förgreningssida
 Stefan Krook (ekonom), företagsgrundare
 Stefan Krook (seglare) (född 1950)
 Thorgny O.B.N. Krok (1834–1921), botaniker och floraförfattare
 Tor Krook (1893–1970). finländsk präst och skriftställare

Se även
 Vi Bookar, Krokar och Rothar

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn